ČSTS je zkratka, která může znamenat:
 Česká státní trigonometrická síť
 Český svaz tanečního sportu
 ČStS – Česká statistická společnost